Tetrisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tetrisaaret (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Tetrisaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,20, long 28,32), 
 Tetrisaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,69, long 27,02), 
 Tetrisaaret (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Tetrisaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu), 
 Tetrisaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,31, long 28,73), 
 Tetrisaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,95, long 27,01), 

Robotskapade Finlandförgreningar